Авіакомпанії Люксембургу — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Люксембурзі.

Див. також 
 Аеропорти Люксембургу

Примітки

Посилання